Mamontowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Mamontowo (Region Altai, Mamontowski), Dorf in der Region Altai, Verwaltungszentrum des Rajons Mamontowski
 Mamontowo (Region Altai, Nowitschichinski), Siedlung in der Region Altai, Rajon Nowitschichinski
 Mamontowo (Region Altai, Rubzowskski), Stationssiedlung in der Region Altai, Rajon Rubzowski
 Mamontowo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Mamontowo (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Mamontowo (Tambow, Bondari), Dorf in der Oblast Tambow, Rajon Bondari
 Mamontowo (Tambow, Snamenka, Tschitscherino), Siedlung in der Oblast Tambow, Rajon Snamenka, Landgemeinde Tschitscherino
 Mamontowo (Tambow, Snamenka, Wassiljewka), Dorf in der Oblast Tambow, Rajon Snamenka, Landgemeinde Wassiljewka